Německé příjmení Liebknecht má více nositelů:

 Johann Georg Liebknecht (1679–1749), německý teolog a matematik
 Karl Liebknecht (1871–1919), socialistický politik a revolucionář
 Kurt Liebknecht (1905–1994), německý architekt 
 Otto Liebknecht (1876–1949), německý chemik
 Robert Liebknecht (1903–1994), německý malíř
 Theodor Liebknecht (1870–1948), německý socialistický politik a pacifista
 Wilhelm Liebknecht (1826–1900), německý revolucionář a socialistický politik

Německá příjmení